Plusieurs églises en France ont été nommées église Saint-Baudile d’après saint Baudile, martyr à Nîmes du , parmi lesquelles :
 l’église Saint-Baudile de Brou-sur-Chantereine ;
 l’église Saint-Baudile de Montmaur ;
 l’église Saint-Baudile de Neuilly-sur-Marne ;
 l’église Saint-Baudile de Nîmes ;
 l’église Saint-Baudile de Saint-Boil ;
 l’église Saint-Baudile de Soumont ;
 l’église Saint-Baudile de Tornac.

Sous d’autres graphies du nom, on trouve également :
 l’église Saint-Baudille d’Ampuis ;
 l’église Saint-Baudèle de Plombières-lès-Dijon.